Ulignano (San Gimignano) - plaats in de provincie Siena, Italië
 Ulignano (Volterra) - plaats in de provincie Pisa, Italië